Johann Amberg ist der Name folgender Personen:

* Johann Amberg (Politiker, 1830) (1830–1887), Schweizer Publizist und Politiker (KK) 
 Johann Amberg (Komponist) (1846–1928), dänischer Komponist und Geiger 
 Johann Heinrich Jacob Amberg (1756–nach 1816), deutscher Schauspieler
 Johann Nepomuk Amberg (1802–1882), österreichischer Priester und Politiker